«Amándote» puede referirse a:

Canciones 
 Amándote (1995), canción del álbum En éxtasis, de Thalía.
 Amándote (s/d), canción de Gilberto Santa Rosa.
 Amándote (1986), canción de Jaime Roos de su álbum Sur.
 Amándote (s/d), canción de La Húngara.

Televisión 
 Amándote (1986), telenovela colombiana.
 Amándote (1988), telenovela argentina.
 Amándote (1998), telenovela chilena.